Dit is de lijst van de Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2013/14.

Bij de mannen betreft het de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities en de 197 amateurcompetities van de Topklasse tot en met de zesde klasse. Bij de vrouwen betreft het de landskampioen en de 31 kampioenen van de Topklasse, de Hoofdklassen en de eerste klasse op landelijk niveau en de tweede- en derde klasse op districtsniveau.

Mannen 
In de Eredivisie veroverde AFC Ajax voor het vierde opeenvolgende jaar de landstitel. HVV en PSV zijn de enige andere clubs die deze prestatie eerder leveren. HVV deed dit van 1900-1903 als winnaar van de kampioenscompetities. PSV leverde deze prestatie tweemaal als kampioen van de eredivisie (1986-1989 en 2005-2008).

De zondagclub FC Uden (Zuid-II) was de enige amateurclub die voor het derde achtereenvolgende jaar kampioen werd (6F-5G-4H). Achttien clubs werden voor het tweede opeenvolgende jaar kampioen in hun klasse. Bij de zaterdagafdeling betrof het de acht clubs DFS Opheusden (Oost, 2G-1D), DZOH (Noord, 3D-2J), FC Lienden (Oost 3A-Zuid-I 2F), SV de Wâlde (Noord, 4A-3A), VV DUNO (Oost, 4A-3A), FC De Bilt (West-I, 4E-3D), De Brug (West-I, 5B-4C) en VV Brederodes (West-I, 5D-4G). Bij de zondagafdeling betrof het de tien clubs WVV 1896 (Noord, 3C-2L), VV Rood Wit (Oost, 3D-2I), SC Woerden (West-II, 3B-2C), VV Lemelerveld (Oost, 4H-3B), SV De Meteoor (West-I, 4E-3B), SVDPW (West-II, 4D-3D),ADVEO (Zuid-II, 4C-3B), UDIROS (Noord, 5B-4B), BVC '12 (Oost, 5F-4E), Geusselt Sport (Zuid-II, 5A-4A).

Landelijk

Zaterdagclubs

Zondagclubs

Beslissingswedstrijden 
In twaalf competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. In zaterdag 3A van het district West-II eindigden drie clubs met hetzelfde puntentotaal, deze clubs speelden onderling een halve competitie om de titel.

 * VV Asperen kampioen op basis beter doelsaldo in reguliere competitie.

Vrouwen
Bij de vrouwen prolongeerde FC Twente de landstitel, ze deden dit net als in 2012/13 als kampioen van de BeNe League. Twee amateursclubs  wonnen ook voor het tweede jaar op rij het klassekampioenschap; CVV Zwervers (zaterdag 2B-1A) en VV Eldenia (zondag 2D-1C).

Landelijk

Districtsniveau

Beslissingswedstrijd 
In één competitie eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competitie werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

Nederlands voetbalseizoen 2013/14